Die HKFC PSA International Squash Open 2019 fanden vom 10. bis 14. September 2019 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Vorjahressieger waren Max Lee bei den Herren und Annie Au bei den Damen. Während Lee bereits im Achtelfinale ausschied, verteidigte Au ihren Titel mit einem Finalsieg über Nada Abbas, die sie mit 11:8, 12:10 und 11:4 besiegte. Bei den Herren sicherte sich Greg Lobban den Titel, der im Endspiel gegen Yip Tsz-Fung mit 11:8, 11:6 und 11:5 gewann.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Matthew Lai und Tang Ming-Hong bei den Herren sowie Cheng Nga-Ching und Chan Sin-Yuk bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 30.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20